Charles Jessel – avvocato e manager britannico
 Leon Jessel – compositore tedesco, autore soprattutto di operette
 Patricia Jessel – attrice britannica